Srečko Kosovel [sréčko kosovél] (Srétxko Kosovél) (Sežana, 18 de març de 1904 - Tomaj, 27 de maig de 1926) fou un poeta eslovè.

Vida 
Srečko Kosovel va néixer a Sežana. Poc després del seu naixement, la família es va traslladar a Pliskovica, al Baix Karst, però allà no hi va estar gaire temps. El 1908 la família es va establir a Tomaj, vivint a l'escola.

Obra 

El període creatiu de Kosovel va ser molt curt, però extremadament intens. Així, la seva creació abarca des de l’ impressionisme, l’ expressionisme, el futurisme i el zenitisme, fins al constructivisme. Tot i que finalment Kosovel es va identificar com a constructivista, mai no va renunciar a escriure poesia impressionista ni lírica tradicional. Així, fins i tot al final de la seva vida, encara va crear poesia tradicional i avantguardista, tot i que aquesta última li va donar molta més importància.

Obres (edicions de llibres) 

 En català hi ha una traducció del poemari Zlati čoln (1954) [La barca d'or; Edicions del Mall, 1985 [Edició bilingüe]
 Izbrane pesmi (1931)
 Zbrano delo (I-III, 1946, 1964,1977; uredil Anton Ocvirk)
 Izbrane pesmi (1949) 
 Zlati čoln (1954) (Traduït al català)
 Moja pesem (1964) 
 Ekstaza smrti (1964) 
 Integrali 26 (1967) (ed. Anton Ocvirk)
 Naša bela mačica (1969) 
 Sonce ima krono (1974) 
 Neznani Srečko Kosovel: neobjavljeno gradivo iz pesnikove zapuščine ter kritične pripombe h Kosovelovemu Zbranemu delu in Integralom (Alfonz Gspan, 1974)
 Pesmi in konstrukcije (1977, ur. Lino Legiša, Alfonz Gspan)
 Pesmi (1983) 
 Pesmi v prozi (1991)
 Deček in sonce (1996) 
 Izbrane pesmi (1997)
 Izbrano delo (2002)
 Ikarjev senː dokumenti, rokopisi, pričevanja (2004; ur. Aleš Berger in Ludwig Hartinger) 
 Izbrana pisma (2006)
 Izbrana proza (2009)
 Iz zapuščine: pesmi, neobjavljene v Zbranem delu (ZRC, 2009; ur. Marjan Dolgan)
 Pravica: mladi verujejo vate, Pravica (Sanje, 2012)
 Strel v tišino (poezija, 2015)
 Zbrane pesmi (2013; uredila Neža Zajc)
 Mehanikom! (manifest, Sanje, 2014)
 Vsem naj bom neznan; neobjavljeni del zapuščine (Goga, Novo mesto, 2019; 2 dela; izbor, urejanje in spremna beseda Miklavž Komelj)

Escriptors eslovens
Poetes eslovens
Crítics literaris europeus
Austrohongaresos